

Кожонек — село в гміні Берава Кендзежинсько-Козельського повіту Опольського воєводства
 Кожонек — село в гміні Конописька Ченстоховського повіту Сілезького воєводства